Jméno a příjmení Josef Řezníček má více nositelů:

 Josef Řezníček (* 1966) – český hokejista
 Josef Jindřich Řezníček (1823–1880) – český obrozenecký spisovatel a dramatik
 Josef Řezníček (novinář) (1906–1942) – český novinář